Казимир Цезаревич Прокопович (1905—1976) — генерал-майор артиллерии ВС СССР (11 июля 1945), генерал бригады Народного Войска Польского.

Биография 
Родом из богатой польской семьи. Окончил десятиклассную среднюю школу. В РККА с 1925 года, окончил в 1929 году Школу командиров артиллерии ПВО в Москве и курс командиров артиллерии в Евпатории. В 1938 году командовал дивизионом 8-го артиллерийского полка в Витебске.

29 июня 1938 года арестован НКВД, против него возбудили уголовное дело 8096-СН. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса БССР:
 Статья 63, пункт 2 (равноценна 58-й статье УК РСФСР) — «измена Родине»
 Статья 71 — «разрушение или повреждение с контрреволюционной целью железнодорожных или иных путей сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных складов или иных сооружений»
 Статья 72 — «антисоветская пропаганда или распространение антисоветской литературы»
 Статья 76 — «организованная деятельность, направленная на подготовку к совершению контрреволюционных преступлений»

Прокопович находился в тюрьме во время следствия, однако 9 февраля 1939 года был освобождён и полностью реабилитирован в связи с недостаточными доказательствами (статья 204).

В годы Великой Отечественной войны — командир артиллерии 3-й армии. В августе 1941 года Прокопович участвовал в обороне Киева от немцев и получил тяжёлые ранения в области шеи и ног. В 1944 году направлен в Народное Войско Польское и возглавил 1-ю дивизию ПВО, которой командовал не только до конца войны, но и до её расформирования 30 сентября 1945 года. 25 мая 1945 года произведён в генералы бригады решением Президиума Государственного народного совета ПНР. 11 июля 1945 года произведён в генерал-майоры советской артиллерии. 31 октября 1945 года покинул Польшу и вернулся в СССР.

Награждён Орденом Креста Грюнвальда III степени.

Похоронен на 60а поле Лычаковского кладбища во Львове.

Примечания

Литература 
 
 Память народа

Генерал-майоры артиллерии
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968
Военачальники, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР